A 25 122-es számú mellékút (bolyoki bekötőút) egy nyúlfarknyi, egy kilométernél is rövidebb, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Ózd egyik belső útja.

Nyomvonala 
A 25-ös útból ágazik ki, a 69. kilométere közelében, nyugat felé, Ózd belterületén. Brassói út néven húzódik a városi sportközpont felé. A Balassi Bálint utcai kereszteződésnél, bevásárlóközpontok között ér véget, nagyjából ugyanitt torkollik bele a Hangony-patakba a Hódos-patak. Az út teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 810 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25122
Ózd